Скотт Э. Коэн (; родился 19 декабря 1961, Бронкс, Нью-Йорк) — американский актёр и продюсер.

Биография 
Скотт Коэн родился в городе Нью-Йорк. Отец Скотта, Джек, был джаз-музыкантом, а мать, Леатрис, была учительницей. Помимо Скотта, в семье Коэнов было ещё четверо детей. В детстве Скотт хотел стать музыкантом, однако, всё же решил выбрать актёрскую профессию. В 1989 году Скотт женился на сценаристке и бывшей модели Анастасии Трейн. В 1995 году у них родился сын.

В 1990 году Коэн дебютировал в кинематографе, сыграв эпизодическую роль в психологическом триллере режиссёра Эдриана Лайна, «Лестница Иакова». В 2010 году сыграл в одной серии телесериала «Гавайи 5.0».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Нью-Палце